CP437 (Code page 437, DOSLatinUS) — кодова сторінка, що використовувалась в первісній версії IBM PC з 1981 року. CP437 послужила зразком для численних інших кодувань.

У постійній пам'яті відеоадаптера IBM PC був зашитий шрифт для наступного набору символів:

У ASCII, однак, кодові позиції 0x00-0x1F і 0x7F зайняті керуючими символами, тобто не мають графічного представлення.

Більшість сучасних відеоадаптерів ПК також містять цей шрифт в ПЗП. В СРСР хоча й були спроби «апаратної русифікації» комп'ютерів (наприклад, на ЄС ПЕОМ), більш популярним виявилося завантаження національних шрифтів засобами операційної системи.

Цікавий факт 
У шрифтах відеоадаптерів MDA і VGA всі символи мають ширину 8 пікселів, але на екрані в деяких режимах відображаються шириною в 9 пікселів. Додаткова порожня колонка потрібна для візуального відділення літер одна від одної. Однак при відображенні символів псевдографіки (а точніше, при відображенні символів з кодами 0xC0...0xDF) при увімкненому так званому  додаткова 9-та колонка не порожня, а повторює 8-му, щоб горизонтальні лінії були нерозривні. Це є особливістю відеоконтролера, і саме тому символи, які не мають частин рамки з правого краю, винесені за вказаний діапазон. Тому, завантажуючи шрифт у відеоадаптер, не можна розміщувати псевдографіку в іншому діапазоні, інакше горизонтальні лінії будуть розірвані.

Примітки

Посилання 
 Таблиця CP437 на сайті www.unicode.org. 
 Таблиця додаткових графічних символів на сайті www.unicode.org. 

Кодування символів